Ameronothrus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Berlese 1896. Ameronothrus ingår i familjen Ameronothridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Ameronothrus